Ива́н Купа́ла:
 Иван Купала — народный праздник восточных славян.
 «Иван Купала» — российская электронная группа из Санкт-Петербурга, смешивающая русские народные мотивы с электронной музыкой.
 «Иван Купала» — ежегодный международный фестиваль в России.

См. также 
 Янка Купала — белорусский поэт и писатель.
 Купала — фольклорный персонаж у восточных славян, олицетворение праздника Ивана Купалы.